Список прісноводних риб Росії складається з 65 видів риб, що мешкають у територіальних водах  Росії.

Acipenseriformes

Acipenseridae
 Acipenser
 Acipenser baerii
 Acipenser gueldenstaedtii
 Acipenser mikadoi  
 Acipenser nudiventris
 Acipenser persicus
 Acipenser ruthenus
 Acipenser schrenckii 
 Acipenser stellatus
 Acipenser sturio 
 Huso
 Huso dauricus 
 Huso huso

Polyodontidae 
 Polyodon
 Polyodon spathula

Clupeiformes

Clupeidae 
 Alosa

 Alosa alosa
 Alosa caspia
 Alosa immaculata
 Alosa kessleri 
 Clupeonella
 Clupeonella abrau
 Clupeonella cultriventris

Salmoniformes

Salmonidae

Salmoninae 
 Brachymystax
 Brachymystax lenok
 Brachymystax tumensis 
 Hucho
 Hucho perryi 
 Hucho taimen
 Oncorhynchus 
 Oncorhynchus gorbuscha
 Oncorhynchus keta 
 Oncorhynchus kisutch 
 Oncorhynchus masou 
 Oncorhynchus mykiss 
 Oncorhynchus nerka 
 Oncorhynchus tshawytscha 
 Salmo
 Salmo ezenami 
 Salmo labrax 
 Salmo salar 
 Salmo trutta 
 Salvelinus 
 Salvelinus albus
 Salvelinus alpinus 
 Salvelinus boganidae
 Salvelinus czerskii
 Salvelinus drjagini
 Salvelinus elgyticus
 Salvelinus jacuticus
 Salvelinus kronocius
 Salvelinus lepechini
 Salvelinus leucomaenis 
 Salvelinus levanidovi
 Salvelinus malma
 Salvelinus neiva
 Salvelinus schmidti
 Salvelinus taimyricus
 Salvelinus taranetzi
 Salvelinus tolmachoffi
 Salvethymus
 Salvethymus svetovidovi

Coregoninae 
 Coregonus
 Coregonus albula
 Coregonus autumnalis 
 Coregonus baicalensis 
 Coregonus chadary
 Coregonus laurettae
 Coregonus lavaretus
 Coregonus migratorius 
 Coregonus muksun 
 Coregonus nasus 
 Coregonus peled 
 Coregonus sardinella 
 Coregonus tugun 
 Coregonus ussuriensis
 Prosopium
 Prosopium coulterii
 Prosopium cylindraceum ч
 Stenodus
 Stenodus leucichthys 
 Stenodus nelma

Thymallinae 
 Thymallus 
 Thymallus arcticus
 Thymallus baicalensis  
 Thymallus brevipinnis  
 Thymallus brevirostris
 Thymallus burejensis 
 Thymallus flavomaculatus  
 Thymallus grubii  
 Thymallus mertensii 
 Thymallus pallasii  
 Thymallus svetovidovi  
 Thymallus thymallus
 Thymallus tugarinae

Osmeriformes

Osmeridae 
 Hypomesus
 Hypomesus japonicus
 Hypomesus nipponensis
 Hypomesus olidus
 Osmerus
 Osmerus eperlanus  
 Osmerus mordax

Esociformes

Esocidae  

 Esox
 Esox lucius  
 Esox reichertii

Umbridae  
 Dallia
 Dallia admirabilis 
 Dallia delicatissima
 Dallia pectoralis

Anguilliformes

Anguillidae  
 Anguilla
 Anguilla anguilla

Cypriniformes

Cyprinidae 
 Abbottina 
 Abbottina rivularis
 Abramis 
 Abramis brama 
 Acanthorhodeus 
 Acanthorhodeus chankaensis
 Acheilognathus 
 Acheilognathus asmussii
 Alburnoides 
 Alburnoides bipunctatus 
 Alburnus 
 Alburnus alburnus  
 Alburnus chalcoides
 Aphyocypris
 Aphyocypris chinensis
 Aspius
 Aspius aspius  
 Ballerus 
 Ballerus ballerus — Zope, blue bream
 Ballerus sapa  
 Barbus 
 Barbus barbus  
 Barbus ciscaucasicus
 Barbus tauricus 
 Blicca bjoerkna  
 Carassius
 Carassius carassius  
 Carassius gibelio 
 Chanodichthys
 Chanodichthys dabryi
 Chanodichthys erythropterus  
 Chanodichthys mongolicus
 Chondrostoma
 Chondrostoma colchicum
 Chondrostoma nasus  
 Chondrostoma oxyrhynchum
 Chondrostoma variabile
 Ctenopharyngodon
 Ctenopharyngodon idella 
 Culter
 Culter alburnus
 Cyprinus 
 Cyprinus carpio  
 Elopichthys
 Elopichthys bambusa 
 Gnathopogon
 Gnathopogon strigatus
 Gobio  
 Gobio gobio 
 Gobio soldatovi
 Gobiobotia
 Gobiobotia pappenheimi
 Hemibarbus
 Hemibarbus labeo
 Hemibarbus maculatus
 Hemiculter
 Hemiculter leucisculus
 Hemiculter lucidus
 Hypophthalmichthys
 Hypophthalmichthys molitrix 
 Hypophthalmichthys nobilis
 Ladislavia
 Ladislavia taczhanowskii
 Leucaspius
 Leucaspius delineatus  
 Leuciscus 
 Leuciscus danilewskii
 Leuciscus idus  
 Leuciscus leuciscus  
 Leuciscus waleckii
 Luciobarbus 
 Luciobarbus brachycephalus
 Luciobarbus capito
 Megalobrama
 Megalobrama terminalis 
 Microphysogobio
 Microphysogobio tungtingensis
 Mylopharyngodon
 Mylopharyngodon piceus 
 Ochetobius
 Ochetobius elongatus
 Opsariichthys
 Opsariichthys uncirostris
 Oreoleuciscus
 Oreoleuciscus humilis
 Oreoleuciscus potanini
 Parabramis
 Parabramis pekinensis
 Pelecus
 Pelecus cultratus 
 Petroleuciscus 
 Petroleuciscus borysthenicus
 Phoxinus
 Phoxinus phoxinus
 Plagiognathops
 Plagiognathops microlepis 
 Pseudaspius
 Pseudaspius leptocephalus
 Pseudorasbora
 Pseudorasbora parva 
 Rhodeus 
 Rhodeus lighti 
 Rhodeus sericeus 
 Rhynchocypris
 Rhynchocypris czekanowskii
 Rhynchocypris lagowskii
 Rhynchocypris percnurus
 Romanogobio
 Romanogobio albipinnatus 
 Romanogobio ciscaucasicus
 Romanogobio pentatrichus
 Romanogobio tenuicorpus
 Rutilus
 Rutilus caspicus 
 Rutilus frisii 
 Rutilus kutum 
 Rutilus rutilus
 Sarcocheilichthys
 Sarcocheilichthys czerskii
 Sarcocheilichthys sinensis
 Sarcocheilichthys soldatovi
 Saurogobio
 Saurogobio dabryi
 Scardinius
 Scardinius erythrophthalmus 
 Squalidus
 Squalidus chankaensis
 Squaliobarbus
 Squaliobarbus curriculus
 Squalius
 Squalius aphipsi
 Squalius cephalus 
 Tinca
 Tinca tinca 
 Tribolodon
 Tribolodon brandtii
 Tribolodon hakonensis
 Tribolodon sachalinensis
 Vimba
 Vimba vimba 
 Xenocypris
 Xenocypris argentea —

Catostomidae  
 Catostomus
 Catostomus catostomus
 Ictiobus
 Ictiobus bubalus
 Ictiobus cyprinellus
 Ictiobus niger

Nemacheilidae  
 Barbatula
 Barbatula barbatula 
 Barbatula toni
 Lefua
 Lefua costata
 Oxynoemacheilus
 Oxynoemacheilus merga

Cobitidae 
 Cobitis 
 Cobitis choii
 Cobitis lutheri
 Cobitis melanoleuca
 Cobitis rossomeridionalis
 Cobitis taenia 
 Misgurnus
 Misgurnus anguillicaudatus
 Misgurnus fossilis
 Sabanejewia
 Sabanejewia aurata
 Sabanejewia caucasica

Botiidae 
 Parabotia
 Parabotia mantschurica

Siluriformes

Siluridae 
 Silurus
 Silurus asotus
 Silurus glanis
 Silurus soldatovi

Bagridae 
 Leiocassis
 Leiocassis brashnikowi
 Leiocassis herzensteini
 Leiocassis ussuriensis
 Mystus
 Mystus mica
 Tachysurus
 Tachysurus fulvidraco

Ictaluridae 
 Ameiurus
 Ameiurus nebulosus 
 Ictalurus
 Ictalurus punctatus

Beloniformes

Adrianichthyidae 
 Oryzias
 Oryzias latipes

Cyprinodontiformes

Poeciliidae 
 Gambusia
 Gambusia holbrooki
 Poecilia
 Poecilia reticulata

Gadiformes

Lotidae 
 Lota
 Lota lota

Gasterosteiformes

Gasterosteidae  
 Gasterosteus
 Gasterosteus aculeatus 
 Pungitius
 Pungitius platygaster
 Pungitius pungitius
 Pungitius sinensis
 Pungitius tymensis

Syngnathiformes

Syngnathidae 
 Syngnathus
 Syngnathus abaster

Perciformes

Percichthyidae 
 Siniperca
 Siniperca chuatsi

Moronidae 
 Morone
 Morone saxatilis

Centrarchidae 
 Micropterus
 Micropterus salmoides

Percidae 
 Gymnocephalus
 Gymnocephalus acerina
 Gymnocephalus cernua
 Perca
 Perca fluviatilis 
 Percarina
 Percarina demidoffi
 Percarina maeotica 
 Sander
 Sander lucioperca 
 Sander volgensis

Cichlidae  
 Oreochromis
 Oreochromis mossambicus

Odontobutidae 
 Micropercops
 Micropercops cinctus
 Perccottus
 Perccottus glenii

Gobiidae  
 Acanthogobius
 Acanthogobius flavimanus
 Acanthogobius lactipes
 Babka
 Babka gymnotrachelus
 Benthophilus
 Benthophilus baeri
 Benthophilus casachicus
 Benthophilus granulosus
 Benthophilus macrocephalus
 Benthophilus magistri
 Benthophilus mahmudbejovi
 Benthophilus stellatus
 Caspiosoma
 Caspiosoma caspium
 Chaenogobius
 Chaenogobius annularis
 Gymnogobius
 Gymnogobius castaneus
 Gymnogobius macrognathus
 Gymnogobius taranetzi
 Gymnogobius urotaenia
 Hyrcanogobius
 Hyrcanogobius bergi
 Knipowitschia
 Knipowitschia caucasica
 Knipowitschia longecaudata
 Mesogobius
 Mesogobius batrachocephalus
 Neogobius
 Neogobius fluviatilis
 Neogobius melanostomus
 Pomatoschistus
 Pomatoschistus marmoratus
 Ponticola
 Ponticola gorlap
 Ponticola platyrostris
 Ponticola rhodioni
 Ponticola syrman
 Proterorhinus
 Proterorhinus marmoratus
 Proterorhinus nasalis 
 Proterorhinus semilunaris 
 Rhinogobius
 Rhinogobius brunneus
 Tridentiger 
 Tridentiger obscurus
 Tridentiger trigonocephalus

Channidae 
 Channa
 Channa argus

Scorpaeniformes

Cottidae 
 Cottus
 Cottus amblystomopsis
 Cottus cognatus
 Cottus czerskii
 Cottus gobio
 Cottus hangiongensis
 Cottus poecilopus
 Cottus sibiricus
 Mesocottus
 Mesocottus haitej
 Myoxocephalus
 Myoxocephalus quadricornis

Cottocomephoridae 
 Batrachocottus
 Batrachocottus baicalensis
 Batrachocottus multiradiatus
 Batrachocottus nikolskii
 Batrachocottus talievi
 Cottocomephorus
 Cottocomephorus alexandrae
 Cottocomephorus grewingkii
 Cottocomephorus inermis
 Leocottus
 Leocottus kesslerii
 Paracottus
 Paracottus knerii

Comephoridae 
 Comephorus (Golomyankas, Baikal oilfish)
 Comephorus baicalensis — Big Baikal oilfish 
 Comephorus dybowski — Little Baikal oilfish

Abyssocottidae 
 Abyssocottus
 Abyssocottus elochini
 Abyssocottus gibbosus
 Abyssocottus korotneffi
 Asprocottus
 Asprocottus abyssalis
 Asprocottus herzensteini
 Asprocottus korjakovi
 Asprocottus parmiferus
 Asprocottus platycephalus
 Asprocottus pulcher
 Cottinella
 Cottinella boulengeri
 Cyphocottus
 Cyphocottus eurystomus
 Cyphocottus megalops
 Limnocottus
 Limnocottus bergianus
 Limnocottus godlewskii
 Limnocottus griseus
 Limnocottus pallidus
 Neocottus
 Neocottus thermalis
 Neocottus werestschagini
 Procottus
 Procottus gotoi
 Procottus gurwici — Dwarf sculpin 
 Procottus jeittelesii — Red sculpin 
 Procottus major

Література
 Богуцкая Н. Г., Насека А. М. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод России с номенклатурными и таксономическими комментариями. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. — 389 с. ISBN 5-87317-177-7

Посилання
 База данных «Позвоночные животные России: Круглоротые и рыбы пресных вод России»

Примітки

Списки:Росія
Списки риб
Прісноводні риби